Мустель — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мустель, Павел Иванович (1910—1975) — советский учёный-геолог, ректор Ленинградского горного института.
 Мустель, Эвальд Рудольфович (1911—1988) — советский астроном, член-корреспондент АН СССР.
 Мустель, Елена Рудольфовна (1919—?) — советский физик.

Топоним 
 Мустель — волость на острове Сааремаа.

Другое 
 (2385) Мустель — астероид, названный в честь Э. Р. Мустеля.